Hermigua är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Hermigua ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön La Gomera.

Terrängen runt Hermigua är varierad. Havet är nära Hermigua åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Hermigua. Runt Hermigua är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián de la Gomera,  km sydost om Hermigua. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna